Sádaba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sádaba (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Sádaba (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar